Baron Darcy steht für folgende erbliche britische Adelstitel:
 Baron Darcy of Nocton (1299) in der Peerage of England
 Baron Darcy de Knayth (1332) in der Peerage of England
 Baron Darcy de Darcy (1509) in der Peerage of England
 Baron Darcy of Chiche (1551) in der Peerage of England
 Baron Darcy of Meinill (1641) in der Peerage of England
 Baron Darcy of Navan (1721) in der Peerage of Ireland